Луковская:
 
 Луковская — станица в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Луковская — станица в Моздокском районе Северной Осетии.